Dalle est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom commun

Industrie 
 Une dalle désigne une plaque monolithe taillée dans une roche, et destinée à la couverture d'une voie, d'un monument, d'une tombe.
 une dalle funéraire est une large dalle recouvrant une tombe, parfois ornée d'inscription ou de figures gravées. 
 en construction ou architecture, une dalle (généralement de béton) ou plancher béton est une surface plane, horizontale, coulée d'un seul tenant, soit sur un lit de pierres (hérisson), soit sur un coffrage perdu constitué de poutrelles et hourdis. Une dalle flottante est une plaque de ciment armé, établie à dilatation libre sur un plancher-dalle pour fournir un sol sans transmission des bruits d'impact, ou pour soutenir l'étanchéité d'une terrasse.
 en électronique/informatique, la dalle est la surface d'affichage d'une télévision, d'un moniteur d'ordinateur ou d'un cadre numérique, par exemple.

Argot 
 en argot, avoir la dalle signifie « avoir faim ».
 que dalle signifie « absolument rien » (voir point suivant).

Langues régionales 
 en normand, le substantif dalle signifie « canal destiné à l'écoulement des eaux ménagères, pierre creusée pour laisser passer l'eau, évier »
 en Anjou, Poitou-Charentes, Limousin, Haute-Gironde et au Québec, une dalle est un chéneau ou une gouttière.

Patronyme 

 Béatrice Dalle (1964-), actrice française.
 Benjamin Dalle (1982-), homme politique belge.
 Brody Dalle (1979-), chanteuse et guitariste de The Distillers.
 François Dalle (1918-2005), chef d'entreprise français et président de L'Oréal.
 Guyonne Dalle (v.1948-), skieuse nautique française.
 Irina Dalle, comédienne, dramaturge et metteuse en scène française.
 Louis Dalle (1922-1982), missionnaire et évêque français.
 Peter Dalle (1956-), acteur suédois.
 Victor Dalle (1857-?), syndicaliste.

Toponyme 

 Les Petites-Dalles, un hameau de Seine-Maritime, région Normandie.
 Les Grandes-Dalles, un hameau de la commune de Sassetot-le-Mauconduit en Seine-Maritime, région Normandie
 Les Rouges-Dalles, un hameau de la commune d'Ocqueville en Seine-Maritime 
 The Dalles, une ville américaine.
 en français d'Amérique du Nord, dalle désigne un type de canyon

Divers 
 Dalle APRF, agence de presse française.
 Urbanisme sur dalle

Voir aussi 
 Dalles des Morts, zone de rapides du fleuve Columbia.

Patronyme français